Монтаналестес () — вид вымерших млекопитающих, обитавших в нижнемеловой эпохе (альбский век) на территории современного штата Монтана (США). Типовой и единственный вид в роде Montanalestes.
Родовое название Montanalestes образовано от Montana — штат США и  — разбойник; буквально — разбойник из Монтаны.

Описание 
Монтаналестес описан Cifelli в 1999 году по голотипу OMNH V1156, представляющим из себя нижнюю челюсть, включающую четыре предкоренных и три коренных зуба.

Систематика 
Автором описания род отнесён к ныне невалидному подклассу трёхбугорчатых (Trituberculata), но в 2004 году перенесён в кладу Eutheria. Существует мнение, что род входит в кладу Theria, до разделения последней на Euthetia и Metatheria.

Филогения

См. также 
 Список родов мезозойских млекопитающих

Примечания 

Вымершие плацентарные
†
Млекопитающие мелового периода
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии из меловых отложений США
Фоссилии, описанные в 1999 году